Omphaloscelis intensa är en fjärilsart som beskrevs av Turner 1938. Omphaloscelis intensa ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
intensa